Crescent Motor Car Company steht für:

 Crescent Motor Car Company (Michigan)
 Crescent Motor Car Company (Missouri)